KAC Olen was een Belgische voetbalclub uit Sint-Jozef-Olen, in de gemeente Olen. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 1741 en had blauw en wit als kleuren. De club speelde in haar bestaan ruim een decennium in de nationale reeksen. In 2017 fuseerde de club met SK Achter Olen om Olen United te vormen.

Geschiedenis 
In november 1927 richtten een aantal mensen van de Olense afdeling van de Société Métallurgique de Hoboken voetbalclub Cercle Sportif Olen op. De club sloot zich aan bij de Belgische voetbalbond met stamnummer 1125, maar verdween al gauw weer. In maart 1931 werd met AC Olen een nieuwe club opgericht. Men sloot opnieuw aan bij de voetbalbond, waar men nu stamnummer 1741 kreeg. De club bleef de volgende decennia in de provinciale reeksen spelen.

In de tweede helft van de jaren 70 kende AC Olen een eerste succesperiode. In augustus 1976 bereikte men de 1/32ste finales van de Beker van België, waar men met 2-1 verloor van topclub RSC Anderlecht. In 1977 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen. AC Olen eindigde daar in Vierde Klasse in zijn eerste seizoen al meteen als vijfde in zijn reeks. Dit kon men de volgende jaren niet meer herhalen. In 1980 eindigde men voorlaatste en zo zakte de club na drie jaar weer naar de provinciale reeksen.

In 1993 keerde KAC Olen nog eens terug op het nationale niveau. Het eerste seizoen wist de club zich nog moeizaam te handhaven in Vierde Klasse, maar door een voorlaatste plaats het jaar erop, zakte men in 1995 na twee seizoenen weer naar Provinciale.

Na vier jaar provinciaal voetbal zou KAC Olen eind jaren 90 nogmaals een opmars maken. In 1999 keerde de club terug in Vierde Klasse en werd er in het eerste seizoen meteen reeks winnaar. In 2000 promoveerde men zo voor het eerst naar Derde Klasse. Daar had Olen het de volgende seizoenen moeilijker, maar toch kon de club zich er enkele jaren handhaven. In het eerste seizoen eindigde men nog net boven de degradatieplaatsen, maar in het tweede seizoen moest Olen naar de eindronde om te strijden tegen degradatie. Daar verloor men wel van Spa FC, maar een aantal clubs uit de hogere reeksen verdwenen en Olen kon toch in Derde Klasse blijven. In het derde seizoen (2002/03) eindigde men opnieuw maar net boven de degradatieplaatsen en in 2004 eindigde men uiteindelijk als voorlaatste. Na vier jaar zakte men opnieuw naar Vierde Klasse.

Het eerste jaar na de degradatie was KAC Olen daar nog bij de beteren. Men werd vierde en haalde een plaats in de eindronde, waar men echter werd uitgeschakeld door KFC Racing Mol-Wezel. Deze prestatie kon men niet herhalen het volgend seizoen en het ging nu bergaf met de club. KAC Olen werd allerlaatste in zijn reeks en zakte zo in 2006 opnieuw naar Eerste Provinciale, na zeven jaar nationaal voetbal.

Ook in de hoogte provinciale reeks bleef het moeilijk gaan en in 2007 zakte de club verder weg naar Tweede Provinciale. Tijdens het laatste seizoen uit het bestaan van de club speelde het in de derde provinciale. In 2017 fuseerde KAC met vierdeprovincialer SK Achter Olen tot Olen  United.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Olen
Sport in Olen
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)